

Іспухани — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Іспухани — присілок, Ядрінський район, Чувашія